L’ismakogie (appelée aussi « méthode Anne Seidel ») est une méthode complète de gestion de la posture, développée pour un usage quotidien par l'autrichienne Anne Seidel (1900-1997).

Cette méthode, qui se veut ludique, a pour ambition d'aider à prévenir les problèmes de l’appareil locomoteur et à redécouvrir la posture et les mouvements naturels, souples et précis de l'enfance.

Cette méthode s'appuie sur des fondements d'anatomie fonctionnelle et se positionne dans le champ de la physiologie.

Le mot « ismakogie » est un néologisme, basée sur la première lettre de l'expression en .

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Méthode Feldenkrais
 Eutonie
 Technique Alexander

Bibliographie

Liens externes 
 Ecole française d'Ismakogie 
Association autrichienne de promotion de l'ismakogie de Anne Seidel

Traitement de l'appareil locomoteur
Médecine non conventionnelle
Posturologie